Schlenker ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Schlenker (1876–1950), Schweizer Zahnarzt und Komponist 
 Carl Johannes Schlenker (1861–1936), deutscher Uhrmacher
 Erich Schlenker (1904–1961), deutscher Kunsthistoriker, Schriftsteller, Dichter, Redakteur und Fremdenverkehrsdirektor
 Felix Schlenker (1920–2010), deutscher Maler, Grafiker und Bildobjektmacher
 Gerlinde Schlenker (* 1946), deutsche Mittelalterhistorikerin

 Max Schlenker (1883–1967), deutscher Industrieller
 Niko Schlenker (* 1960), deutscher Komponist
 Rolf Schlenker (* 1954), deutscher Fernsehjournalist und Autor
 Rudolf Schlenker (1915–1994), deutscher Industriemanager 
 Stephan Schlenker (* 1944), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Vincent Schlenker (* 1992), deutscher Eishockeyspieler
 Wolfgang Schlenker (1964–2011), deutscher Autor und Übersetzer von Lyrik

Außerdem die Bezeichnung für:
 den Gelenkbus
 den kleinen Umweg
 die Abschweifung in einer Rede

Siehe auch:
 Villa Schlenker